het Engelse woord voor benzine
 Petroleum
 Petrol (kleur), een blauw-groene kleur
 Petrol (discotheek), de naam van een discotheek te Antwerpen
 Petrol Music, Belgisch muzieklabel met vooral Vlaamse artiesten
 Petrol Industries, Nederlands kleding merk